Янюшкин — русская фамилия; имеет женскую форму Янюшкина.

 Известные носители 
 Янюшкин, Александр Владимирович (род. 1982) — российский регбист, полузащитник.
 Янюшкин, Сергей Владимирович (род. 1986) — российский регбист, полузащитник.